Lackenberg heißen folgende geographische Objekte:

 Lackenberg (Dachsteingebirge), 1364 m, Vorberg des Hochknall am Salzastausee, Steiermark
 Lackenberg (Bayerischer Wald), tschechisch Debrník oder Plesná (im Böhmerwald), 1337 m, Berg an der bayerisch-tschechischen Grenze
 Lackenberg (Salzkammergut-Berge), 925 m, Kuppe bei Mondsee, Oberösterreich